Валериан Иванович Гаприндашвили (; , Кутаиси — 31 января 1941) — грузинский поэт, переводчик.

Биография 
Происходил из зажиточной крестьянской семьи. Родился в кутаиси  года.

Окончил Кутаисскую классическую гимназию, а в 1914 году — юридический факультет Московского университета. Начал печататься в 1914 году сперва в журнале С. Городецкого «Ars», а затем в разных грузинских изданиях; был редактором грузинского журнала «Грезящие газели».

В 1915—1916 годах был одним из основателей группы поэтов-символистов «Голубые роги».

В советское время отошёл от символизма; писал стихи о революции («Возврат к земле») и о социалистическом строительстве.

Переводил стихи русских (Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Блока), французских, немецких и английских поэтов на грузинский. Перевёл на русский все произведения Бараташвили.

Покончил жизнь самоубийством 31 января 1941 года.

Сочинения 
 Сб. стихов «Закат». — Тифлис, 1918;
 «Поэты Грузии» (на русск. яз.) — Тифлис, 1921;
 «Сборник стихов». — Тифлис, 1926.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (31.01.1939)

Литература 
 Барамидзе А., Радиани Ш., Жгенти Б. История грузинской литературы. — Тбилиси, 1958;

Ссылки 
 Sentimental Triolet, by Valerian Gaprindashvili (Сентиментальный Триолет Изучение грузинского языка для англоязычных, видеоматериал)

Поэты Грузии
Грузинские поэты
Журналисты Грузии
Переводчики Грузии
Выпускники Кутаисской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Похороненные в Дидубийском пантеоне
самоубийцы